Termin heksaprenil difosfatna sintaza ima više značenja.
 Trans-pentapreniltranstransferaza, enzim
 Heksaprenil difosfat sintaza (geranilgeranil-difosfat specifična), enzim
 Heksaprenil-difosfat sintaza ((2E,6E)-farnezil-difosfat specifična), enzim